Mueang Satun (în ) este un district (Amphoe) din provincia Satun, Thailanda, cu o populație de 101.557 de locuitori și o suprafață de 880,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 67 de sate (muban).

Amphoe în provincia Satun